Akto peut faire référence à :

 Xian d'Akto, en Chine ;
 opérateur de compétences Akto, en France.